6-й этап Кубка мира по биатлону 2008/09 прошёл на стадионе «Зюдтироль-Арена» в итальянском Антхольце с 22 по 25 января 2009 года. Это был последний этап перед Чемпионатом мира в Южной Корее, по этой причине многие биатлонисты пропустили гонки этапа полностью или частично.

Расписание соревнований

Таблица призовых мест

Результаты

Спринтерские гонки

Женщины (22 января)

Некоторые факты 
 Лидер общего зачёта Светлана Слепцова из-за разразившегося бронхита была вынуждена полностью пропустить этапы в Антерсельве.
 Тура Бергер принесла первую победу женской команде Норвегии.
 Дарья Домрачева вслед за первым подиумом принесла в свою копилку второе место.

Мужчины (23 января)

Некоторые факты 
 Уле-Эйнар Бьёрндален решил не принимать участия в спринте, а как следствие и в гонке преследования
 Евгений Устюгов показал свой лучший результат в личных гонках.

Гонки преследования (24 января)

Женщины

Некоторые факты 
 Анна Булыгина впервые в карьере поднялась на подиум в гонке этапа Кубка мира
 Для выявления победительницы в дуэли между Кайсой Мякярайнен Дарьей Домрачевой пришлось воспользоваться фотофинишем.

Мужчины

Некоторые факты 
 Бьёрн Ферри одержал вторую победу карьеру в личной гонке. Первая победа состоялась в сезоне 2007/08 также в Антхольце, также в преследовании.
 Симон Эдер впервые в карьере забрался на подиум. Прежний лучший результат — 7 место (дважды).
 Михаэль Грайс вёл борьбу за третью позицию с Эмиль-Хейле Свендсеном, но в середине последнего круга совершил падение на вираже.
 Жан-Филипп Легёйллек улучшил свой прежний рекорд на одну позицию.
 Эмиль-Хейле Свендсен перехватил лидерство в зачёте гонок преследования у Уле-Эйнара Бьёрндалена.

Масс-старты (25 января)

Женщины

Некоторые факты 
 Магдалена Нойнер, пройдя 3 огневых рубёжа без промахов, перед 4-й стрельбой уверенно возглавляла гонку с преимуществом в 50 секунд над преследовательницами, но совершила 5 промахов и откатилась на 10-ю позицию.

Мужчины

Некоторые факты 
  Кристоф Штефан впервые в карьере одержал победу. Предыдущим лучшим результатом Кристофа было 5-е место.
 Девять спортсменов финишировали в 10-и секундах — это самый плотный финиш в сезоне.
  Эмиль-Хейле Свендсен принял решение не стартовать в гонке, однако сумел сохранить лидерство в генеральной классификации.
  Кристоф Зуманн сохранил лидерство в зачёте малого Кубка мира.

Ссылки 
 Официальный сайт   
 Официальный сайт IBU — Этап в Антхольце (Антерсельве)

6-й этап